Verbásculo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Phlomis lychnitis; o
 el nombre común de la planta Primula veris.